Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Steve DeVries e David Macpherson che hanno battuto in finale Bret Garnett e Jared Palmer 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Ken Flach /  Todd Witsken (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (campioni)

 Jim Grabb /  David Wheaton (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1992
ATP Tour 1992